Farsta peut faire référence à :
 le domaine de Farsta, hameau situé au sud de Stockholm datant du ; il a donné son nom à :
 Farsta, district de Stockholm situé à environ 8 kilomètres du centre de la capitale suédoise ;
 Farsta, commune de la banlieue sud de Stockholm, située dans le district homonyme ;
 Farsta, station du métro de Stockholm desservant le lieu homonyme.